Вальпараи́со:

 Вальпараисо — город в центральной части Чили.
 Вальпараисо — область в Чили.
 Вальпараисо — провинция в Чили.
 Вальпараисо — залив в Чили.
 Вальпараисо — город и муниципалитет в Колумбии, в составе департамента Антьокия.
 Вальпараисо — муниципалитет в Мексике.
 Вальпараисо — населённый пункт в Мексике, входит в штат Сакатекас.